Kamlah ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kamlah (* 1933), deutscher Physiker und Philosoph
 Ehrhard Kamlah (1925–2019), deutscher evangelischer Neutestamentler
 Hans Kamlah (1861–1908), deutscher Maler
 Hermann von Kamlah (1840–1919), preußischer Generalleutnant
 Jens Kamlah (* 1962), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe, Biblischer Archäologe
 Kurt Kamlah (Pseudonym: Kurti; 1866–1928), deutscher Schriftsteller
 Wilhelm Kamlah (1905–1976), deutscher Historiker, Theologe, Musikwissenschaftler und Philosoph